«На странных берегах» () — роман в жанре фэнтези писателя Тима Пауэрса. Роман был номинирован на Всемирную премию фэнтези за лучший роман, и занял второе место в ежегодной премии «Локус» за лучший роман фэнтези.

Книга вдохновила Рона Гилберта на создание серии игр Monkey Island, а также легла в основу сценария фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах», четвёртой части саги.

Сюжет 
В книге описываются приключения Джона Шанданьяка (именуемого кратко Джек Шэнди), отправившегося в Новый Свет после смерти своего отца-кукольника, чтобы противостоять своему дяде, присвоившему их наследство. Во время путешествия он знакомится с Бет Харвуд и её отцом, Бенджаменом Харвудом, профессором Оксфорда. Их корабль подвергается пиратскому захвату — профессор и его помощник убивают капитана, и Джона вынуждают перейти в пиратскую команду. Профессор тайно собирается убить свою дочь, чтобы с помощью магии Источника Молодости и пирата Чёрной Бороды вернуть себе погибшую жену. Джон должен остановить их и спасти Бет.

Реакция 
Хорошие отзывы о книге оставил Орсон Скотт Кард, а также Дэвид Лэнгфорд и Джек Адриан.

Влияние 
Ким Нюман позаимствовал имя главного героя книги — Шанданьяк — для одного из персонажей своего романа , а Рон Гилберт под влиянием книги и антуража аттракциона «Пираты Карибского моря» создал серию игр Monkey Island.

Экранизация 

 компания Дисней анонсировала название нового фильма из серии «Пираты Карибского моря»: «On Stranger Tides». Тогда Тим Пауэрс продал права на книгу компании.
В основу сюжета фильма, как и книги, легли поиски Источника молодости. Из действующих лиц романа в фильме сохранился персонаж Чёрной Бороды, в то время как место главного героя занял капитан Джек Воробей, который, как отмечал сам автор книги, не имеет ничего общего с Джоном Шанданьяком, — это два совершенно разных персонажа.
Отвечая на вопрос, волнует ли его то, что киностудия делает с его книгой, Пауэрс сказал, что он реалистично смотрит на ситуацию, принимая всё положительное, что из неё можно извлечь, и, конечно же, деньги.

Примечания

Ссылки 

Приключенческие романы на английском языке
Фэнтезийные романы на английском языке
Романы 1987 года
Романы Тима Пауэрса
Пираты Карибского моря
Романы о пиратах и пиратстве